Чарыковы — старинный русский дворянский род.

По легенде род происходит от ордынского князя Чарыка (Сарыкхан), правившего в Мещёре (столица — город Сарыклыч) и убитого в Нижнем Новгороде в 1375 году. Фамилия Чарыков встречается в документах с первой половины XV века. В десятнях по Мещёре за 1590 год и 1615 годы упоминаются 18 помещиков Чарыковых
.

Род достаточно рано разделился на множество ветвей, некоторые из которых захудали. Часть стало однодворцами,
другие снова получили дворянство (II часть ДРК).

Так, например, известно, что к началу XIX в. село Тимошкино принадлежало помещикам Фелитовым и Чарыковым.

Ошибочно в некоторых документах указано что, история рода этой фамилии восходит к XVII веку и начинается от Степана Самуйлова, «за храбрость» на войне в 1675 году жалованного царем Алексеем Михайловичем вотчинами.

Губернскими дворянскими депутатскими собраниями род Чарыковых был записан в VI часть дворянских родословных книг Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Херсонской губерний Российской империи.

Описание герба 
Щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней в голубом поле, изображено сияющее солнце и под ним горизонтально положена серебряная сабля, остроконечием обращённая в правую сторону. В нижней части в красном поле крестообразно означены золотой лук и колчан с стрелами. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нём короною и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубого и красного цвета, подложенный золотом. Щит держат с правой стороны воин с копьём, а с левой лев.

Герб этого дворянского рода был записан в Часть V Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, страница 112.

Известные представители 
 Чарыков, Аким — первая половина XV в.
 Чарыков, Чмут Гаврилович — послух, упоминается в 1517 году.
 Чарыков, Зуй — губной староста, XVI век.
 Чарыков, Федор Зуев сын — помещик в Мещёре, имеющий из Чарыковых в 1590 году самый большой участок земли.
 Чарыков, Федор — голова в Тамбове в 1636 году, за оборону города жалован «дачею» царем Михаилом Федоровичем.
 Чарыков, Путила — губной староста в Шацке, начало XVII века.
 Чарыков, Путила Федоров сын — помещик в Мещёре, имеющий из Чарыковых в 1615 году самый большой участок земли.
 Чарыков, Степан Самуйлов сын — «в 7183(1675) году за службу и храбрость, жалован был поместьями и на оное грамотою» царем Алексеем Михайловичем.
 Чарыков, Пимин — настоятель Тетюшкого монастыря, конец XVII века.
 Чарыков, Алексей Андреевич (178?—1824) — полковник лейб-гвардии Измайловского полка, адъютант командующего сводным гвардейский корпусом генерал-лейтенанта Малютина при Аустерлице и Фридланде, предводитель дворянства Воронежской губернии в 1822—1824 годах.
 Чарыков, Иван Андреевич (1768—1831) — подполковник артиллерии, прокурор Пензенской губернии, происходил из дворян Шацкого уезда Тамбовской губернии, в 1819 г. причислился к дворянству Пензенской губернии. Имел от брака с Варварой Ивановной Чарыковой(Нечаевой) 14 детей.
 Чарыков, Валерий Иванович (8 сентября 1818, Пенза — 23 февраля 1884, Москва) — сын предыдущего; тайный советник, сделавший блестящую карьеру при Александре II.
 Чарыков, Николай Валерьевич (10 января 1855, Вятка — 12 сентября 1930, Константинополь) — сын предыдущего; российский дипломат, действительный статский советник, сенатор, товарищ министра иностранных дел и чрезвычайный полномочный посол в Турции.
 Чарыков, Андрей Иванович (1811 — 20 марта 1842, Париж) — капитан лейб-гвардии 1 артиллерийской бригады, родственник М. Ю. Лермонтова.
 Чарыков, Александр Иванович — капитан, с 1840 года в 20-й артиллерийской бригаде на Кавказе, оставил воспоминания о М. Ю. Лермонтове.
 Чарыков, Николай Иванович (1809 — 15 июля 1869, Пензенская губерния) — подполковник артиллерии, в 1843 году достроил в деревне Нечаевка Пензенской губернии каменный Николаевский храм с приделом Архангела Михаила, который начала строить его мать — подполковница Варвара Ивановна Чарыкова.
 Чарыков, Николай Павлович — полковник, 417-й пех. Луганский полк, Георгиевские кавалер 4 ст. — ВП от 22.12.1916. Ф.409. Оп.1. п/с 261—252 (1911).

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображено солнце
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы